Coimbra ist der Name folgender Orte:

 Coimbra, Universitätsstadt und Hauptstadt des Distrikts Coimbra in Portugal
 Distrikt Coimbra, Verwaltungseinheit in Portugal
 Coimbra, Stadt in Brasilien

Coimbra ist der Familienname folgender Personen:
 André Coimbra (* 1986), portugiesischer Pokerspieler
 Arthur Antunes Coimbra (* 1953), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Eduardo Antunes Coimbra (* 1947), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 José André Coimbra (1900–1968), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Patos de Minas
 Leonardo Coimbra (1883–1936), portugiesischer Philosoph, Professor und Politiker
 Miguel Coimbra (* 1977),  französischer Illustrator und Grafiker
 Nuno Claro  Simôes Coimbra (* 1977), portugiesischer Fußballtorhüter, siehe Nuno Claro
 Rene Coimbra (* 1964), brasilianischer Kommunalpolitiker

Sonstiges
 Coimbra, Lied von Raul Ferrão aus dem Jahr 1947, siehe April in Portugal
 Coimbra (Brettspiel) 
 Coimbra, portugiesischer Name des vormals deutschen Frachtschiffes Antares

Siehe auch:
 Casa Coimbra
 Coimbra-Gruppe (CG) sie ist ein 1985 gegründetes Netzwerk von zurzeit 39 europäischen Universitäten.